Рассвет — поселок в Романовском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Рассветовского сельсовета.

История 
Основан в 1923 году. В 1928 году поселок Троицкий состоял из 70 хозяйств, основное население — русские. Центр Троицкого сельсовета Мамонтовского района Барнаульского округа Сибирского края. В 1958 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Буденновка переименован в посёлок Рассвет.

Население

Примечания 

Населённые пункты Романовского района (Алтайский край)
Объекты, названные в честь Семёна Будённого